La relación potencia a peso (o potencia específica) es un cálculo aplicado habitualmente a motores y fuentes de energía móviles para realizar una comparación entre un diseño o unidad y otro. La relación potencia a peso es una medida del rendimiento real de cualquier motor o fuente de potencia. También es usada como medida de rendimiento de un vehículo en su conjunto, dividiendo la potencia del motor entre el peso total del vehículo, para dar una idea de la aceleración del vehículo.

Para calcular la relación potencia a peso de un motor se divide la potencia generada por el motor entre el peso del motor como se muestra en la siguiente fórmula:

El inverso de la relación potencia a peso, la relación peso a potencia (carga de potencia) es un cálculo aplicado habitualmente a aeronaves, coches, y vehículos en general, para realizar una comparación del rendimiento de un vehículo con el de otro. La relación peso a potencia es una medida de la capacidad de aceleración (potencial) de cualquier vehículo de tierra o desempeño en el ascenso de cualquier aeronave o vehículo espacial.

Véase también 
 Relación empuje a peso

Referencias

Enlaces externos 

Mecánica